Татьяна Леонова: Леонова, Татьяна Георгиевна (1929—2021) — фольклорист, профессор Омского государственного педагогического университета.
 Леонова, Татьяна Николаевна (род. 1971) — глава администрации Обнинска.